Las siglas ACI pueden hacer referencia a:

 Alianza Cooperativa Internacional, una organización que une y representa a las cooperativas a nivel mundial.
 Análisis del Componente Independiente.
 ACI Prensa, antes conocida como Agencia Católica de Informaciones.
 Aviación Cobeligerante Italiana, fuerza Aérea del gobierno realista de Badoglio. 
 American Concrete Institute, Instituto Americano del Concreto.
 Interferencia de canal adyacente, interferencia causada por emisiones electromagnéticas en un canal cercano.
 Andean Counterdrug Initiative, programa del Departamento de Estado estadounidense que apoya iniciativas antidrogas en Sudamérica
 ACi, abreviatura de la publicación Analecta Cisterciensia
 Aci Bonaccorsi, comuna siciliana de la provincia de Catania, Sicilia
 Aci Castello, comuna italiana de la Provincia de Catania, Sicilia
 Aci Catena, comuna italiana de la provincia de Catania (Sicilia).
 Aci Sant'Antonio, municipio siciliano de la provincia de Catania.
 ACI: Alta Capacidad Intelectual (serie de televisión), serie de televisión francesa

Siglas